

Бігаш — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Бігаш — село, Кокпектинський район, Абайська область

Див. також 
 Бігач